NP-40 steht für:
 Tergitol NP-40 (Dow) ein Nonylphenolethoxylat mit MO=40, siehe Nonoxinol 40
 Nonidet P-40, ein Octylphenolethoxylat mit MO=9, Handelsmarke von Shell Chemicals

NP40